6,25 puede referirse a:

 Seis veinticinco (6,25), programa radiofónico sevillano de Radio Marchena.
 6eis veinticinco, revista oficial de la Federación Navarra de Baloncesto.
 6,25 metros, distancia inicial del triple marcado por la FIBA.